Jméno HMS Hood nesly na počest členů významného šlechtického rodu Hoodů tři lodě Royal Navy:

 HMS Hood (1859) – 91dělová řadová loď spuštěná na vodu v roce 1859 jako Edgar. V roce 1860 byla přejmenována na počest admirála Samuela Hooda. Vyřazena v roce 1888.
 HMS Hood (1891) – bitevní loď představující modifikovanou variantu třídy Royal Sovereign. Potopena jako umělá zábrana v roce 1914. Byla pojmenována po prvním námořním lordu, admirálovi Arthuru Hoodovi.
 HMS Hood (1918) – bitevní křižník třídy Admiral pojmenovaná po admirálu Samuelu Hoodovi. Ve své době největší válečná loď Royal Navy. V roce 1941 explodovala po zásahu muničního skladu v bitvě v Dánském průlivu. S výjimkou 3 mužů zahynula celá posádka včetně admirála Hollanda

Hood